Antiga Roma:
Corvus (aparell) o corb, aparell que sortia d'un vaixell romà amb la finalitat d'abordar el vaixell enemic.
 Astronomia:
Corvus, vegeu Corb (constel·lació)
 Biologia:
Corvus, gènere d'ocells que inclou el corb.
 Onomàstica:
Corvus, Corv o Corb, sobrenom de la gens Aquíl·lia i la gens Valèria.
Luci Aquil·li Corv o Corvus, tribú amb potestat consolar el 388 aC
Marc Valeri Corv o Corvus, magistrat romà

 Zoologia:
Corvus (gènere), gènere que inclou diversos ocells de color negre.
Mantidactylus corvus, espècie de granota endèmica de Madagascar.